MT4 ECN мост ликвидности () — это программное обеспечение, которое открывает трейдерам прямой доступ на международный банковский рынок через электронную торговую платформу MetaTrader 4(MT4). Данная платформа предназначена для организации торговли между брокером и клиентами и не предусматривает возможность непосредственной передачи ордеров от трейдера поставщикам ликвидности, таким как крупные брокеры, банки и сети ECN.  Клиентский мост решает эту проблему и позволяет трейдерам получать котировки и ликвидность без значительного участия брокера через технологию сквозной обработки информации.  С одной стороны, это обеспечивает лучшее качество сделок, а с другой – снижает риски брокерской компании.

Предпосылки создания 
Валютные брокеры делятся на две категории:
 Дилинговые центры или маркет-мэйкеры. Брокеры этого типа самостоятельно формируют котировки и исполняют ордера клиентов вне зависимости от того, существуют ли встречные заявки. Брокер покупает, когда клиент продает валюту и наоборот, фактически выступая второй стороной при торговой сделке. В связи с этим, брокер имеет возможность отклонить ордер клиента, если он не заинтересован в его исполнении (так называемый re-quote). Прибыль брокера складывается из спреда и убытка клиентов.
 Non-Dealing Desk (NDD) брокеры  предоставляют клиентам прямой доступ к рынку. Брокеры этого типа сводят встречные заявки от клиентов и зарабатывают на комиссии от сделок.
Торговая платформа MetaTrader 4 была создана для дилинговых центров, но её популярность среди брокеров и трейдеров требовала разработки технологии прямого доступа к межбанковскому валютному рынку.

Виды мостов ликвидности 
Первая успешная попытка создания клиентского моста произошла в 2006 году. В настоящее время, как правило, брокеры заказывают подобное программное обеспечение у сторонних компаний или используют внутренние разработки. Мост соединяет серверы MT4 напрямую с поставщиками ликвидности. Он объединяет ликвидность от нескольких поставщиков, что позволяет нивелировать их ограничения (набор финансовых инструментов, максимальный спред, время котирования и т. д.).
В зависимости от того, как исполняются ордера, выделяют STP мост и ECN мост. В таблице ниже показаны основные различия:

ECN мост позволяет ордерам клиентов компании взаимодействовать с ордерами других трейдеров. Участниками сделок становятся банки, брокеры и розничные трейдеры. Они могут видеть ордера друг друга и предлагают лучшие цены покупки и продажи (аск и бид).

Основные характеристики 
 Подлинное ECN исполнение – клиенты торгуют с другими трейдерами, ордера отображаются на рынке и все участники торгов могут их видеть.
 Узкие спреды – существует только разница между лучшей ценой покупки и продажи валюты. Если клиент устанавливает ордер с лучшей ценой, спред изменяется.
 Сравнительно быстрое исполнение – ордеры обычно исполняются в течение 0.3 секунды на стороне сервера.
 Возможность частичного исполнения – в случае недостаточной ликвидности ордер может быть исполнен частично, а оставшаяся часть будет отображаться на рынке.
 Доступ к информации о глубине рынка или “стакане цен”. Он также известен как Level II – заявки на покупку или продажу конкретного финансового инструмента в определенный момент времени. Лучшие аск и бид отображаются в таблице вместе с доступным для покупки или продажи объёмами. В стакане показаны ордеры, которые установлены на рынке в данный момент, исполненные ордеры фиксируются в торговой истории.

Риски трейдеров при использовании ECN моста 
 Волатильность цен может быть выше по сравнению с котировками маркет-мэйкеров, которые могут использовать фильтрацию, в то время как NDD модель обеспечивает прямой доступ на межбанковский валютный рынок.
 Котировки маркет-мейкеров не связаны с торговыми объёмами, то есть ордеры могут быть исполнены по предложенной цене безотносительно объёмов сделки. При использовании ECN рынок демонстрирует ликвидность, доступную на данный момент и изменение объёмов влечет изменение цены.
 Спред может заметно колебаться в зависимости от рыночных условий. Маркет-мейкеры обычно удерживают спреды на фиксированном уровне, что существенно облегчает торговлю в условиях нестабильных цен.

Примечания 

Финансовые рынки
Валютный рынок